Catagapetus är ett släkte av nattsländor. Catagapetus ingår i familjen stenhusnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenhusnattsländor
Catagapetus